Милош Пантович (; ) — сербский футболист, полузащитник сербского клуба «Вождовац».

Футбольная карьера 
Милош является уроженцем города Нови-Сад, расположенного в автономном крае Воеводина. Начинал заниматься футболом в команде края, в 2017 году перешёл в академию одного из лидеров сербского футбола — «Црвены звезды». В январе 2020 года отправился в аренду в клуб «Графичар», являющийся фарм-клубом Црвены и выступавший в Первой лиге Сербии. 29 февраля дебютировал в профессиональном футболу в поединке против команды «Раднички Пирот». 20 июля забил свой первый мяч в ворота «Синджелича».

В июле 2020 года вернулся в «Црвену звезду» и был отдан в полугодичную аренду в клуб «Вождовац». 1 августа дебютировал в чемпионате Сербии в поединке против «Радника», выйдя на поле на замену на 61-ой минуте вместо Милоша Стойчева. 12 сентября забил дебютный гол за новую команду в ворота «Металаца».

Выступал за сборную Сербии среди юношей до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чемпионата Сербии

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Графичар»
Игроки ФК «Вождовац»